Het seizoen 2002/2003 van RKC Waalwijk was het 19de jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam voor het 15de opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat RKC Waalwijk in het vorige seizoen op de achtste plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond voor het vijfde en voorlaatste seizoen onder leiding van Martin Jol. Onder zijn hoede won RKC de eerste drie wedstrijden van het seizoen en eindigde de club uiteindelijk op de negende plaats in de eindrangschikking. In de slotmaand mei tuimelde RKC van de vierde naar de negende plaats. In het bekertoernooi strandde de club in de tweede ronde, waarin ADO Den Haag met 2-1 te sterk was na verlenging.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2002/03 en onder leiding van trainer-coach Martin Jol als negende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

2003
RKC Waalwijk